Ыгыатта́ — якутский топоним:

 Ыгыатта — река, левый приток Вилюя.
 Ыгыатта — село в Сунтарском улусе.

Другое 
 «Ыгыатта» — альбом рок-группы «Облачный край».